Naselja u Sloveniji:
 Rdeči Breg (Podvelka, Slovenija), naselje u općini Podvelka
 Rdeči Breg (Lovrenc na Pohorju, Slovenija), naselje u općini Lovrenc na Pohorju